Александра Дадарио (; рођена 16. марта 1986. године у Њујорку) америчка је глумица и манекенка.

Филмографија 

|-
| 2005. || Лигња и кит || -{The Squid and the Whale}- || лепа девојка||
|-
| 2006. || Најтоплија земља || -{The Hottest State}- || Ким||
|-
| 2007. || Дадиље || -{The Babysitters}- || Барбара Јејтс||
|-
| 2007. || Таван || -{The Attic}- || Ејва Штраус||
|-
| 2010. || Перси Џексон: Крадљивац муње || -{Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief}- || Анабет Чејс||
|-
| 2010. || Жалост || -{Bereavement}- || Алисон Милер||
|-
| 2011. || Седам дана слободе || -{Hall Pass}- || Пејџ||
|-
| 2013. || Тексашки масакр моторном тестером 7 || -{Texas Chainsaw 3D}- || Хедер Милер||
|-
| 2013. || Перси Џексон: Море чудовишта || -{Percy Jackson: Sea of Monsters}- || Анабет Чејс||
|-
| 2013. || Живот у писаној форми || -{Life in Text}- || Хејли Грин|| кратки филм
|-
| 2014. || Недоступан конвенционалним средствима || -{Unreachable by Conventional Means}- || Кејт||
|-
| 2015. || Сахранити бившу || -{Burying the Ex}- || Оливија||
|-
| 2015. || Сан Андреас || -{San Andreas}- || Блејк Гејнс||
|-
| 2016. || Избор || -{The Choice}- || Моника||
|-
| 2016. || Прекид путовања || -{The Layover}- || Кејт ||
|-
| 2017. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || Самер Квин||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
| 2002–03 ||Сва моја деца || -{All My Children}- || Лори Луис||43 епизоде
|-
| 2006. ||Ред и закон || -{Law & Order}- || Фелиша/Саманта Берсфорд||2 епизоде
|-
| 2006. || Осуда || -{Conviction}- || Ванеса||епизода: -{Flsk}-
|-
| 2006. ||Породица Сопрано || -{The Sopranos}- || друга жена ||епизода: -{Johnny Cakes}-
|-
| 2009. ||Опасна игра || -{Damages}- || Лили Арсенолт||епизода: -{I Lied, Too}-
|-
| 2009. ||Живот на Марсу || -{Life on Mars}- || Емили "Ракета" Вајат||епизода: -{Let All the Children Boogie}-
|-
| 2009. ||Сестра Џеки || -{Nurse Jackie}- || млада жена||епизода: -{Pilot}-
|-
| 2009. ||Ред и закон: Злочиначке намере || -{Law & Order: Criminal Intent}- || Лиса Волсли||епизода: -{Salome in Manhattan}-
|-
| 2009–11 ||Криминалци у оделима || -{White Collar}- || Кејт Моро||11 епизода
|-
| 2011–12 ||Родитељство || -{Parenthood}- || Рејчел ||5 епизода
|-
| 2012. ||Увек је сунчано у Филаделфији || -{It's Always Sunny in Philadelphia}- || Руби Тафт||епизода: -{Charlie and Dee Find Love}-
|-
| 2014. ||Прави детектив || -{True Detective}- || Лиса Трагнети||4 епизоде
|-
| 2014. ||Нова девојка || -{New Girl}- || Мишел||2 епизоде
|-
| 2014. ||Венчани || -{Married}- || конобарица Ела||епизода: -{Pilot}-
|-
| 2015. ||Последњи човек на Земљи || -{The Last Man on Earth}- || Викторија||епизода: -{Alive in Tucson}-
|-
| 2015. ||Америчка хорор прича: Хотел || -{American Horror Story: Hotel}- || Наташа Рамбова||3 епизоде
|-
| 2016. ||Радохоличари || -{Workaholics}- || Дона||епизода: -{Save the Cat}-
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Америчке глумице
Америчке манекенке